Gherghel (din ):
 Ioan (Ștefan) Gherghel
 Nicoleta Olimpia Gherghel
 Petru Gherghel
 Tobias Gherghel (Gherghely)

Vezi și 
 Grigore

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară